Wittstock bezeichnet:

 Wittstock/Dosse, Kleinstadt im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Wittstock (Nordwestuckermark), Gemeindeteil des Ortsteils Schönermark der Gemeinde Nordwestuckermark, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Wysoka (Smołdzino) (ehemals Wittstock im Landkreis Stolp, Pommern), Ortschaft in der polnischen Woiwodschaft Pommern
 Wysoka (Tuchola) (ehemals Wittstock im Landkreis Tuchel, Danzig-Westpreußen), Ortschaft in der polnischen Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe: Gmina Tuchola
 Wysoka Gryfińska (ehemals Wittstock im Landkreis Greifenhagen, Pommern), Ortschaft in der polnischen Woiwodschaft Westpommern; siehe: Gmina Gryfino
 Wysoka (Boleszkowice) (ehemals Wittstock im Landkreis Königsberg (Neumark), Mark-Brandenburg), Ortschaft in der polnischen Woiwodschaft Westpommern; siehe: Gmina Boleszkowice
 Bahnhof Wittstock (Dosse)

Wittstock ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Wittstock (1837–1903), deutscher Schriftsteller, Pädagoge
 Charlene Wittstock (* 1978), südafrikanische Schwimmerin und seit 2011 Fürstin von Monaco
 Erwin Wittstock (1899–1962), siebenbürgisch-deutscher Schriftsteller
 Estie Wittstock (* 1980), südafrikanische Leichtathletin
 Herma Auguste Wittstock (* 1977), deutsche Performance-Künstlerin
 Joachim Wittstock (* 1939), siebenbürgisch-deutscher Schriftsteller
 Jürgen Wittstock (1944–2012), deutscher Kunsthistoriker und Museumsleiter
 Otto Wittstock (* 1928), deutscher Klassischer Philologe
 Uwe Wittstock (* 1955), deutscher Literaturkritiker, Lektor und Autor
 Wolfgang Wittstock (* 1948), rumänischer Politiker und Journalist

Siehe auch:
 Schlacht bei Wittstock (1636), Schlacht des Dreißigjährigen Kriegs
 Truppenübungsplatz Wittstock

 Wietstock